Andorra  — четвёртый студийный альбом канадского певца Карибу (настоящее имя Дэниел Виктор Снейт) вышел 17 августа 2007 года на лейблах City Slang и Merge Records. Это второй альбом в дискографии Снейта под псевдонимом Caribou.
Он выиграл премию Polaris Music Prize в 2008 году.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. В интернет-агрегаторе Metacritic, устанавливающем в среднем оценку до ста, основанную на профессиональных рецензиях, альбом получил 83 балла на основе полученных рецензий, что означает «получил в целом положительные отзывы от критиков».
Джон Буш из AllMusic написал в своём обзоре, что альбом «не столько сборник новаторских звуков и произведений (таких как The Milk of Human Kindness), сколько альбом песен, объединённых его мотивами и желаниями». И добавил далее, что «Там меньше „запрограммированного“ звука, хотя постановка насыщена многослойными гармониями и различными перкуссионными линиями, пронизывающими микс». Кэрин Ганц написал в журнале Rolling Stone что в своём новом творении «студийный вундеркинд Дэн Снейт всё дальше отходит от математического электро-хопа, который он впервые создал в составе группы Manitoba, и все ближе к неуклюжему психоделическому оркестру, который он разработал под псевдонимом Caribou».

Альбом выиграл премию Polaris Music Prize в 2008 году.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Caribou - Melody Day
 Andorra at official Caribou website
 
 Andorra (аудио-обзор альбома) 

Альбомы на английском языке
Альбомы электронной музыки
Альбомы Канады
Альбомы Merge Records
Альбомы фолктроники
Награждённые музыкальные альбомы